Hofman steht für:
 Hofman Hill, Berg im Viktorialand, Antarktika

Hofman ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Hofman (* 1980), polnischer Politiker
 Anna Hofman-Uddgren (1868–1947), schwedische Schauspielerin und Cabaret-Sängerin, Theater- und Filmregisseurin
 Branko Hofman (1929–1991), jugoslawischer Schriftsteller, Lyriker, Dramatiker, Publizist und Übersetzer
 Corinne Hofman (* 1959), niederländische Archäologin
 Florentijn Hofman (* 1977), niederländischer Künstler
 Glenn Hofman (* 1990), niederländischer Karambolagespieler
 Michel Hofman (* 1961), belgischer Admiral
 Ota Hofman (1928–1989), tschechischer Drehbuchautor
 René Hofman (* 1961), niederländischer Fußballspieler
 Silvia Hofman (* 1981), niederländische Handballspielerin
 Srđan Hofman (1944–2021), jugoslawischer bzw. serbischer Komponist
 Vlastislav Hofman (1884–1964), tschechischer Architekt 
 William Hofman (1925–2009), US-amerikanischer Schriftsteller
 Wlastimil Hofman (1881–1970), polnischer Maler

Siehe auch:
 Hofmann
 Hoffman
 Hoffmann